El topónimo gallego A Raíña (en español, La Reina) puede hacer referencia a los siguientes lugares de Galicia:
 A Raíña (Carballo), lugar de la parroquia de Sísamo, en el municipio de Carballo.
 A Raíña (Cortegada), lugar de la parroquia de Zaparín, en el municipio de Cortegada.
 A Raíña (Lugo), lugar de la parroquia de Martín, en el municipio de Bóveda.